

Sigle 
 Partito Democratico Cristiano – partito politico italiano
 Partito Democratico Cristiano del Cile – partito politico cileno
 Problema di Cauchy – in matematica
 Perdita di coscienza – in medicina
 Primary Domain Controller – computer che gestisce prioritariamente un dominio in una rete
 Profondità di campo
 Permesso di costruire – in urbanistica
 Personal Digital Cellular – in telefonia, uno standard 2G sviluppato in Giappone.
 Pompa di calore
 Professional Darts Corporation – associazione organizzatrice di importanti tornei di freccette

Codici 
 PDC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Nickel, Mueo, Nuova Caledonia
 pdc – codice ISO 639-3 della lingua tedesca della Pennsylvania